Druivenrassen
 Pinotage
 Pinot Blanc
 Pinot Gris
 Pinot Meunier
 Pinot Noir

Personen
 Albert Pinot, Belgisch kunstschilder
 Thibaut Pinot, Frans wielrenner